O Botola de 2001-02 foi à 46ª temporada da Premier League marroquina . Hassania Agadir venceu seu 01° campeonato na história.

Clubes

Promovidos e rebaixados

Tabela

Raja Beni Mellal teve 2 pontos retirados por não ter aparecido na 22ª rodada.

Campeão

Ver também
Botola 1
Botola 2
Taça do Trono

Ligações externas 
League at fifa.com
RSSSF competition history
 GNF 1 - Hailoosport.com (Arabic)
GNF 1 - Hailoosport.com

Competições nacionais de futebol da África
Futebol de Marrocos